Howard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Howard Township (Arkansas)
 Howard Township (Howard County, Indiana)
 Howard Township (Parke County, Indiana)
 Howard Township (Washington County, Indiana)
 Howard Township (Howard County, Iowa)
 Howard Township (Story County, Iowa)
 Howard Township (Tama County, Iowa)
 Howard Township (Wayne County, Iowa)
 Howard Township (Elk County, Kansas)
 Howard Township (Labette County, Kansas)
 Howard Township (Michigan)
 Howard Township (Bates County, Missouri)
 Howard Township (Gentry County, Missouri)
 Howard Township (Ohio)
 Howard Township (Pennsylvania)
 Howard Township (Charles Mix County, South Dakota)
 Howard Township (Meade County, South Dakota)
 Howard Township (Miner County, South Dakota)